Die Bezeichnung Medels bezeichnet 
 die Ortschaft Medels im Rheinwald in der Gemeinde Splügen

 die Landschaft Val Medel (das Medels), unterhalb des Medel-Massivs
 und bis 1943 auch die dortige  Gemeinde Medels im Oberland, heute Medel (Lucmagn)